Tierra Amarilla se poate referi la:

Tierra Amarilla, Chile
Tierra Amarilla, New Mexico, SUA